Granusjön kan syfta på:
Granusjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malungs kommun,  (16,6 ha)
Granusjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (72,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn